Исайчев, Владимир:
 Исайчев, Владимир Евгеньевич — велогонщик.
 Исайчев, Владимир Николаевич — государственный и общественный деятель, юрист.